Маркес () е германска поп група от Хановер, изпълняваща песни предимно на испански език.

История 
Marquess е създадена през 2006 година от четирима музиканти, които дотогава се занимават предимно с продуциране и писане на музика.

Певецът и фронтмен Саша Пиеро е роден през 1972 година и е с германо-италиански произход. В миналото си работи с музиканти като Патрик Нуо, както и с Джазкантината. Също така пише и песни за филмова музика (например за теленовелата Schmetterlinge im Bauch). През 2003 година участва на националния кръг в Германия за Евровизия 2003 с песента Wenn Grenzen fallen (Когато падат границите) като заема десетото място.

Басистът Марко Хеген е продуцент, както и композитор на песни за реклами, а кейбордистът Кристиан Флепс е продуцирал изпълнителите Cultured Pearls, Йоана Цимер и Патрик Нуо, както и е писал песни за Мариха.

Дебютният сингъл на Marquess El Temperamento се превръща в летен хит за 2006 година, като първо става известен из курортите в Централна Европа и след това влиза в топ 10 на германските класации. През септември 2006 излиза и дебютния албум на групата – Marquess.

Големият успех на втория сингъл – Vayamos Compañeros – от албума Frenetica води до жив интерес в чужбина. Освен Финландия, Люксембург и Полша интерес към групата показват също страни като Франция, Англия и Белгия.

Дискография

Албуми

Сингли 
Синглите и техните най-високи позиции в класациите. (Euro 200 – Топ 200 на Европа (Евр), Германия (GER), Австрия (Авт), Швейцария (Швц).

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на Marquess 

Музикални групи в Хановер
Основани в Германия през 2006 година